Dit artikel geeft een (vereenvoudigde) stamboom van de Franse koningen, van Hugo Capet tot en met Lodewijk Filips I. 

 
Franse koningen